Schlossschmiede steht für
Schlossschmiede (Ballenstedt)
Schlossschmiede (Český Krumlov)